La gara della 10 km sprint maschile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata il 12 febbraio 2022, a partire dalle ore 17:00 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 94 atleti provenienti da 28 nazioni.

La competizione è stata vinta dal biatleta norvegese Johannes Thingnes Bø, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al francese Quentin Fillon Maillet e al norvegese Tarjei Bø.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

10 km sprint maschile